Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e John McEnroe che hanno battuto in finale Bruce Manson e Andrew Pattison 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  John McEnroe (campioni)
 Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (semifinali)

 Anand Amritraj /  Raymond Moore (quarti di finale)
 Colin Dowdeswell /  Heinz Günthardt (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 1978